Pepino (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
pepino (vrucht), een vrucht uit de nachtschadefamilie